Ченцы — деревня в составе Лыченского сельского округа в Пригородном сельском поселении Переславского района Ярославской области, на истоке реки Нерли (Клязьменской).

География 
Деревня расположена на истоке реки Нерли (Клязьменской), чуть выше (в 455 м к северу по прямой от) Лыченцов, административного центра сельского округа, в окружении болот (Белое, Матрёновское и др.). Расположение относительно районного центра, города Переславля-Залесского — в 23,2 км к северу по прямой, относительно областного центра, города Ярославля — в 85,3 км к юго-западу по прямой.

Население

Интересные факты 
Село упоминается в поговорке: «Ченцы, Лыченцы, Пески, Студенец — там и свету конец».

Примечания 

Населённые пункты Переславского района